Шассе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на південний схід від Парижа, 50 км на захід від Діжона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Шассе на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шассе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Ор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Ор